Tropez steht für
Torpes (Heiliger)
 Aurélie Tropez (* 1981), französische Jazzmusikerin
Saint-Tropez, Ort in Frankreich
St. Tropez (Fernsehserie)
San Tropez (Lied)